Erdei László
 Erdei László (1920–1996) filozófus, logikus, egyetemi tanár,
 Erdei László (1945) biológus, növényfiziológus
Erdey László
 Erdey László (1910–1970) kétszeres Kossuth-díjas kémikus, vegyészmérnök